Кубок Белоруссии по футболу 2019/2020 — 29-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч прошёл 24 мая 2020 года в Минске на поле Национального Олимпийского стадиона «Динамо». Победу в нём одержал борисовский «БАТЭ», одолев со счётом 1:0 брестское «Динамо» (автором единственного гола в игре, забитого в последние секунды овертайма, стал Захар Волков). 

Благодаря этой победе «БАТЭ» как действующий обладатель кубка сможет начать своё выступление в Лиге Европы 2020/21 со второго квалификационного раунда, а не с первого (по итогам Высшей лиги–2019).

Формат 
Турнир стартует со стадии 1 квалификационного раунда. В этом, а также во 2-м раунде и в 1/16 финала хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки.

Матчи до стадии 1/8 финала (включительно) проводятся в сезоне 2019, 1/4 и более поздние — в сезоне 2020.

Финал турнира состоит из одного матча и играется на нейтральном поле.

Победитель соревнования автоматически участвует в розыгрыше Лиги Европы сезона 2020/2021 со 2-го квалификационного раунда.

Представительство участников

Клубы-участники 
Данные клубы принимают участие в турнире:

Отборочные стадии

Первый квалификационный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 6 победителей областных первенств (Коллективов Физической Культуры - КФК);
 6 клубов Второй Лиги (Д3).
3 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 22 мая 2019 года.

Результаты матчей данной стадии.

Второй квалификационный раунд 
На этой стадии приняли участие:
 6 победителей 1-го квалификационного раунда;
 9 клубов Второй Лиги (Д3) («Белшина-2», как фарм-клуб, не имеет права принимать участие в розыгрыше Кубка);
 13 клубов Первой Лиги (Д2).
23 мая прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 12 июня 2019 года.

Результаты матчей данной стадии.

* ЮАС (Житковичи) отказался от участия в кубке по причине большого количества травм игроков.

Финальный этап

Турнирная сетка

1/16 финала 
На этой стадии приняли участие:
 14 победителей 2-го квалификационного раунда;
 2 клуба Первой Лиги (Д2);
 16 клубов Высшей Лиги (Д1).
13 июня прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 26 июня и 24-28 июля 2019 года.

Результаты матчей данной стадии.

1/8 финала 

29 июля прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

Игры состоялись 3-4 августа 2019 года.

Результаты матчей данной стадии.

1/4 финала 
6 сентября прошла жеребьёвка данной стадии турнира.

На этом этапе сильнейшие определялись по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоялись 9-10 и 14-15 марта 2020 года.

Результаты матчей данной стадии.

* «Славия-Мозырь» прошла в полуфинал кубка, потому что «Дняпро» (Могилёв) был расформирован.

1/2 финала 
16 марта состоялась жеребьёвка данной стадии турнира.

На этом этапе сильнейшие определяются по итогам двухматчевого противостояния.

Игры состоятся 8 и 29 апреля 2020 года.

* - брестчане прошли в следующий этап за счёт гола на выезде.

Финал

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 29-й Кубок Беларуси (2019/2020)

Белоруссия
2019/2020